Impérialisme
 Impérialisme économique (économie)